Fontaine-Notre-Dame ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Fontaine-Notre-Dame (Aisne)
 Fontaine-Notre-Dame (Nord)